gościniec – trakt, droga
 gościniec – jedzenie przywiezione przez przyjezdnego gospodarzom domu (staropolskie)
 Gościniec – polska grupa muzyczna wykonująca poezję śpiewaną
 „Gościniec” – czasopismo turystyczno-krajoznawcze

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Gościniec – część miasta Wieliczka

Zobacz też 
 Nowy Gościniec
 Gościńce wielkopolskie